Доња Дубрава може бити:
Доња Дубрава — четврт у Загребу
Доња Дубрава — општина у Међумурју